El municipio de Brush Creek (en inglés: Brush Creek Township) es un municipio ubicado en el condado de Muskingum en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 1333 habitantes y una densidad poblacional de 16,9 personas por km².

Geografía 
El municipio de Brush Creek se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 78.88 km², de la cual 78,4 km² corresponden a tierra firme y (0,61 %) 0,48 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1333 personas residiendo en el municipio de Brush Creek. La densidad de población era de 16,9 hab./km². De los 1333 habitantes, el municipio de Brush Creek estaba compuesto por el 97,75 % blancos, el 1,05 % eran afroamericanos, el 0,08 % eran amerindios, el 0,23 % eran de otras razas y el 0,9 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,45 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Muskingum